Символ ↵ (В Юникоде ) может означать:
 ↵ — символ стрелки, см. стрелка (символ).
  — клавиша ввода.
 Возврат каретки.